Туркменево — топоним в России тюркского происхождения.
 2-е Туркменево (башк. 2-се Төрөкмән) — деревня в Баймакском районе Республики Башкортостан.
 Туркменево — прежнее название деревни 1-е Туркменево в Баймакском районе Республики Башкортостан.
 Туркменево — аул Туймазинского района Башкирской АССР, вошедший в черту города Октябрьский Республики Башкортостан.
 Туркменево — микрорайон города Октябрьский Республики Башкортостан.